Ten – album studyjny krakowskiej grupy Kroke, wydany w Polsce w listopadzie 2014. Uzyskał certyfikat złotej płyty dnia 28 stycznia 2015. Płyta zdobyła nominację do nagrody Fryderyka 2015 w kategorii Album Roku Muzyka Korzeni (w tym blues, country, folk, reggae).

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2014